Амори де Монфор  — имя нескольких представителей французского рода Монфор-л’Амори:

 Амори I де Монфор (ум. после 4 апреля 1052), сеньор де Монфор и д’Эпернон;
 Амори II де Монфор (1056 — октябрь 1089), сеньор де Монфор с ок. 1087;
 Амори III де Монфор (ум. 18/19 апреля 1137), сеньор де Монфор с ок. 1104, граф д’Эвре с 1118;
 Амори IV де Монфор (ум. ок. 1140), граф д’Эвре с 1137;
 Амори V де Монфор (ум. 13 марта 1182), граф д’Эвре с 1181;
 Амори VI де Монфор (граф Эврё) (ум. ок. 1213), граф д’Эвре с 1182;
 Амори VI де Монфор (1192—1241), сеньор де Монфор с 1218, граф де Монфор с 1226, герцог Нарбоны 1223—1224, граф Тулузы, виконт Безье и Каркассона 1218—1224, коннетабль Франции 1231—1235;
 Амори де Монфор (сеньор д’Эпернон) (ум. после 1133), сеньор д’Эпернон.